International Lawn Tennis Challenge 1908 je bil osmi turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid

Challenge

1908 v športu
1908